Susi és Tekergő (1955), Clyde Geronimi, Wilfred Jackson és Hamilton Luske filmje
 Susi és Tekergő (2019), Charlie Bean filmje